Bill Huizenga, Amerikaanse politicus
Jenning Huizenga, Nederlands wielrenner
John R. Huizenga, Amerikaanse nucleair fysisch chemicus
Kevin Huizenga, Amerikaanse cartoonist
Laurens Huizenga, Nederlands voetballer
Louwe Huizenga, langeafstandsloper die in 1915 het wereldrecord op de marathon verbeterde
Robert Huizenga, voormalig teamarts voor de Los Angeles Raiders
Wayne Huizenga, Amerikaanse zakenman en ondernemer

Nederlandse of Vlaamse achternaam